Ел Кахон има више значења:

 Ел Кахон (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кахон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кахон (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кахон (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кахон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кахон (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахон (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахон (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахон (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахон (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахон (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахон (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кахон (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кахон (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кахон (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кахон (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кахон, Ла Помона (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кахон, Ел Кахонсито (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кахон (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кахон (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кахон (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кахон (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кахон (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кахон (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кахон (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кахон (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кахон (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кахон (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кахон (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кахон (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кахон (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кахон (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кахон (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кахон (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кахон (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кахон (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кахон (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кахон (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кахон (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кахон (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кахон (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику